Дедюево — населённые пункты в составе Топкинского сельского поселения Топкинского района Кемеровской области России.

 Дедюево — деревня.
 Дедюево — разъезд.